Cyryn – imię męskie
 Cyryn – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim, w sielsowiecie cyryńskim